Del Balzo ist der Name einer Adelsfamilie des Königreichs Neapel und Sizilien, siehe: Les Baux (Adelsgeschlecht)

Orsini del Balzo ist eine Nebenlinie der Orsini

 Antonia del Balzo (1461–1538), italienische Adelige, wurde durch ihre Ehe mit Gianfrancesco Gonzaga zur Gräfin von Sabbioneta
 Giacomo del Balzo († 1383), Fürst von Tarent, siehe Jacques des Baux
 Giovanni Antonio del Balzo Orsini (1386–1463), Fürst von Tarent, Herzog von Bari
 Isabella del Balzo († 1533), zweite Frau von Friedrich I. von Neapel
 Liana del Balzo (1899–1982), italienische Schauspielerin
 Raimondo Orsini del Balzo († 1406), Höfling am Hof von Neapel

Balzo, del Balzo ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Balzo (1912–1982), uruguayischer Pianist
 Liana del Balzo (1899–1982), italienische Schauspielerin
 Raffaello Balzo (* 1975), italienischer Schauspieler und Model
 Raimondo Del Balzo (1939–1995), italienischer Drehbuchautor und Regisseur

Siehe auch Les Baux, (Del Balzo), Herzöge von Andria